HEO steht für:
 Hochelliptischer Orbit, siehe Satellitenorbit #Highly Elliptical Orbit (HEO)
 Höhere Entscheidungs- und Optimierungsfunktionen, ein Themenkomplex der Steuerungssoftware in der Stromversorgung (Netzleittechnik)
 Hochentropie-Oxide, komplexe Oxide

Heo ist der Familienname folgender Personen:
 Heo Chohui (1563–1589), koreanische Dichterin und Schriftstellerin, Malerin und Künstlerin. Schwester von Heo Gyun und Heo Pong, Tochter von Heo Yeop
 Heo Gyun (1569–1618), koreanischer Gelehrter, Politiker und Schriftsteller. Jüngster Bruder von Heo Chohui und Heo Pong, Sohn von Heo Yeop
 Heo Jin-ho (* 1963), südkoreanischer Filmregisseur
 Heo Jun (Fechter) (* 1988), südkoreanischer Fechter
 Heo Jun (Mediziner) (1539–1615), Mediziner und Leibarzt des Königs in der Zeit der Joseon-Dynastie

 Heo Jung-han (* 1977), koreanischer Karambolagespieler und Weltcup-Gewinner im Dreiband
 Heo Kwang-hee (* 1995), südkoreanischer Badmintonspieler
 Heo Mok (1595–1682), koreanischer Politiker und neokonfuzianischer Philosoph
 Heo Pong, koreanischer Politiker und Minister, älterer Bruder von Heo Chohui und Heo Gyun, Sohn von Heo Yeop
 Heo Sung-tae (* 1977), südkoreanischer Schauspieler
 Heo Young-ji (* 1994), südkoreanische Sängerin und Schauspielerin
 Heo Yeong-mo (1965–2019), südkoreanischer Boxer
 Heo Yeop, koreanischer Politiker, Vater von Heo Pong, Heo Chohui und Heo Gyun
 Heo Yi-jae (* 1987), südkoreanische Schauspielerin
 Heo Young Saeng (* 1986), südkoreanischer Sänger

Siehe auch:
 Hŏ, eine Transkriptionsvariante des koreanischen Familiennamens 허

HEO